Агриппа Менений Ланат (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель, консул 439 года до н. э., военный трибун с консульской властью 419 и 417 годов до н. э.

Агриппа Менений принадлежал к патрицианскому роду Менениев и был сыном консула 440 года до н. э. Луция.

Коллегой Менения по консульству был Тит Квинкций Капитолин Барбат. В 439 году войны не велись; единственным важным событием стала расправа над обвинённым в стремлении к царской власти Спурием Мелием, для которой назначался диктатор.

В 419 и 417 гг. Агриппа Менений входил в состав коллегии из четырёх военных трибунов с консульской властью. В первый раз его коллегами были Публий Лукреций Триципитин, Спурий Навтий Рутил и Гай Сервилий Аксилла; во второй раз - снова Публий Лукреций и Гай Сервилий, а также Спурий Рутил Красс. Оба года оказались мирными.

Примечания 

Менении